Fleuve Han peut désigner : 
 Han (), un fleuve dans la province du Guangdong, en Chine ;
 Han ou Hangang (한강), un fleuve de Corée qui se jette dans la Mer Jaune en séparant la Corée du Sud de la Corée du Nord ;
 Han, un fleuve du Viêt Nam.

Homonymie d'hydronyme